Сэр Джеймс Уилсон Винсент «Джимми» Сэвил (, 31 октября 1926 — 29 октября 2011) — британский диджей, телеведущий и благотворитель. Известен прежде всего как ведущий программы для детей Jim'll Fix It на «Би-би-си», а также как ведущий музыкального чарта Top of the Pops. Привлек через разные мероприятия около 40 млн фунтов стерлингов на благотворительность За свою деятельность в 1990 году был удостоен рыцарского звания.

После смерти Сэвила разразился скандал, связанный с открывшимися множественными случаями сексуального насилия и домогательств с его стороны, в том числе в отношении несовершеннолетних.

В опубликованном Скотланд Ярдом докладе об итогах расследования говорится о 214 сексуальных преступлениях, из них 34 изнасилования. На данный момент речь идёт уже о 168 заявленных жертвах сэра Сэвила из общего числа в 450 предполагаемых. Жертвами Сэвила становились в основном не имеющие защиты дети: пациенты больниц для бедных, обитатели приютов, тюрем для несовершеннолетних, ученики церковных школ. Администрация этих заведений не верила в жалобы своих воспитанников и пациентов, так как Сэвил был знаменитой и «заслуженной» персоной в Великобритании. В случае же, если полиция всё-таки получала доносы на Сэвила, она заминала дела.

Примечания

Ссылки 
 Полиция раскрыла масштабы извращений ведущего «Би-Би-Си» // Лента.ру
 Ведущий ВВС Джимми Сэвил: 214 преступлений за 50 лет
 Джимми Сэвил — педофил, который смеется
 Телерыцарь легкого поведения // Лента.ру, 12.10.2012

Персоналии Би-би-си
Диджеи Великобритании